Hishi (jap. 菱) bezeichnet:

 die japanische Wassernuss (Trapa japonica)
 Hishi (Schiff, 1921), einen japanischen leichten Zerstörer der Momi-Klasse
 einen nicht fertiggestellten Zerstörer der Matsu-Klasse